Příjmení Jirouš nosí tyto osobnosti:

 Jiří Jirouš (1923 – 2005), český klavírista, houslista, dirigent a hudební skladatel
 Martin Jirouš, český fotbalista

Podobná příjmení 
 Jirous